Jan Lucemburský (francouzsky: Jean de Luxembourg; cca 1370 – 2. července 1397, Itálie) byl pán z Beaurevoir a Richebourgu a také (jako Jan II.) hrabě z Brienne a Conversana (jure uxoris).

Byl členem francouzské větve rodu Lucemburků, synem Víta I. Lucemburského, hraběte z Ligny, a Mahaut de Châtillon (1335–1378), hraběnky ze Saint-Pol.

Jan se kolem roku 1387 oženil s Markétou, hraběnkou z Brienne, dcerou Ludvíka Enghienského, suo jure dědičkou Briennského a Conversanského hrabství a Enghienského panství.

Měli pět dětí:

 Petr I. Lucemburský (1390 – 31. srpna 1433), hrabě ze Saint-Pol a Brienne
 Jan II. Lucemburský, hrabě z Ligny (1392 – 5. ledna 1441), od svého otce zdědil titul pána z Beaurevoiru a od své tety, Jany Lucemburské, titul hraběte z Ligny
 Ludvík Lucemburský († 18. září 1443), státník a vysoce postavený církevník
 Kateřina Lucemburská (* cca 1393)
 Jana Lucemburská († 1420); poprvé se provdala 8. září 1415 za Ludvíka, pána z Ghistelles (zabit v bitvě u Azincourtu), a podruhé se provdala 28. října 1419 za Jana IV., vikomta z Melunu, konstábla z Vlámska

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Geneall.net
 Genealogická databáze od Herberta Stoyana

Lucemburkové
Hrabata z Brienne
Hrabata z Conversana
Osoby s nejistým datem narození
Úmrtí 2. července
Úmrtí v roce 1370
Muži